C22H29NO2 – formula molecolare del destropropossifene
C22H29NO2 – formula molecolare del levopropossifene

Formule molecolari